Jaroslav Černý (egiptolog)
 Jaroslav Černý (piłkarz)